

События 
 Февраль — Голландский губернатор капитулировал и покинул Тайвань. Чжэн Чэнгун перебросил на Тайвань свои войска, кроме гарнизонов в Амое и Цзиньмине. Смерть Чжэн Чэнгуна. Во главе Тайваня встал его сын Чжэн Цзин.
 Июнь-июль — Юрий Хмельницкий второй раз безуспешно осаждает Переяслав.
 26 июля — В битве под Каневом войско Григория Ромодановского и Якима Сомко разгромило правобережные полки Юрия Хмельницкого.
 3 августа — В результате битвы под Бужином русские войска вынуждены покинуть правобережье Днепра.
 4 августа — медный бунт в Москве.
 20 августа — Столкновение в Риме между папской стражей из корсиканцев и отрядом французских солдат (охраной французского посла). Людовик приказал войскам занять Венесенское графство и Авиньон.
 25 сентября — основан город Шадринск.
 Официально оформилось Королевское научное общество в Лондоне.
 Сильный голод во Франции. Плебейские и крестьянские восстания в городах (Орлеане, Бурже, Амбуаз, Монпелье) и провинциях (особенно в Булони). Крестьяне в Булони разгромлены в сражении при Эклиэ.
 Царь Алексей Михайлович отправил к английскому королю Карлу Второму посольство с поздравлением короля о принятии им власти над Англией.
 1662—1722 — Император Китая Канси.

 У Саньгуй подавил сопротивление в Юньнани, взял в плен и казнил последнего правителя из династии Мин.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1662 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1662 году
 19 августа — Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ;
 12 ноября — Адриан ван де Венне, нидерландский художник периода Золотого века Голландии, писатель, иллюстратор книг, поэт.

См. также